Нереї́дові (Nereididae) — родина багатощетинкових червів, яка об'єднує понад 500 видів в 42 родах. Поділяється на 3 підродини: Namanereidinae, Gymnonereinae та Nereidinae.

Роди 
Родина містить такі роди:
 Nereis
 Platynereis
 Namalycastis
 Namanereis
 Eunereis
 Hediste
 Neanthes
 Perinereis
 Australonereis
 Laeonereis
 Dendronereides
 Olganereis
 Nicon
 Rullierinereis
 Leptonereis
 Sinonereis
 Tylonereis
 Tylorrhynchus
 Ceratocephale
 Gymnonereis
 Tambalagamia
 Micronereides
 Ceratonereis
 Solomononereis
 Unanereis
 Lycastopsis
 Cheilonereis
 Websterinereis

Посилання 
 www.publish.csiro.au
 www.rosario.wwc.edu
 personal.cityu.edu.hk
 folk.ntnu.no

Родини кільчастих червів